Presa las Colonias är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Linares och delstaten Nuevo León, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Mexico City. Presa las Colonias ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa las Colonias är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Presa las Colonias. Runt Presa las Colonias är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Linares,  km sydväst om Presa las Colonias. Trakten runt Presa las Colonias består i huvudsak av gräsmarker.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Nuevo León